Мыка — гидроним:

 Мыка — река на Украине, приток Тетерева.
 Мыка — река в России, приток Улса.